Loulou steht für:
 Loulou, Koseform des französischen Vornamens Louis/Louise
 Der Kosename des französischen Prinzen Napoléon Eugène Louis Bonaparte
 Loulou Boulaz (* 1908–1991), schweizerische Extrembergsteigerin und Skirennfahrerin
 Loulou, Parfüm des französischen Herstellers Cacharel
 Der Loulou, ein französischer Film von 1980
 Loulou (Fernsehserie), eine französische TV-Serie (ARTE) aus dem Jahr 2017; siehe: 

Siehe auch:
 Lulu